Fahrpreis steht für
Reisepreis,
Tarifpreis im Personennahverkehr
Taxitarif

Siehe auch

 Reisekosten